Ruibarbo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rheum rhabarbarum; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.